

Sigle 
 Deliberazioni del Consiglio Regionale
 Difensore Civico Regionale
 Dynamic Contrast Ratio

Codici 
 DCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Decatur Hi Way (Stati Uniti)
 dcr – codice ISO 639-3

Sport 
 d.c.r. – nel calcio, risultato finale dopo i tiri di rigore.

Altro 
 DCR – abbreviazione di dacriocistorinostomia, intervento chirurgico
 DCR – abbreviazione di distinta contabile riepilogativa, documento contabile della farmacia